La Tuna kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Tuna, Mazatlán, 
 La Tuna, Guerrero, San Miguel Totolapan, 
 La Tuna, Badiraguato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar